Bèlgica Neuville-en-Condroz nucli del municipi de Neupré, a la província de Lieja de la regió valona de Bèlgica 
 Municipis de França
 Neuville (Puèi Domat)
 Neuvila, al departament de Corresa 
 Neuville-Coppegueule, al departament del Somme 
 Neuville-Bosc, al departament de l'Oise 
 Neuville-Bourjonval, al departament del Pas-de-Calais 
 Neuville-Vitasse, al departament del Pas-de-Calais 
 La Neuville (Nord), municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord
 Neuville-Day, al departament de les Ardenes 
 Neuville-Ferrières, al Sena Marítim 
 La Neuville-d'Aumont, al departament de l'Oise 
 Neuville-aux-Bois, al departament del Loiret 
 Neuville-lès-Vaucouleurs, al departament del Mosa 
 La Neuville-Roy, al departament de l'Oise 
 Neuville-sur-Vanne, al departament de l'Aube 
 La Neuville-Vault, al departament de l'Oise 
 Neuville-sur-Ornain, al departament del Mosa 
 Neuville-en-Beaumont, al departament de Manche 
 Neuville-au-Plain, al departament de Manche 
 Neuville-lez-Beaulieu, al departament de les Ardenes 
 La Neuville-Bosmont, al departament de l'Aisne 
 Neuville-sur-Seine, al departament de l'Aube 
 Neuville-en-Verdunois, al departament del Mosa 
 Neuville-Saint-Vaast, al departament del Pas-de-Calais 
 La Neuville-Housset, al departament de l'Aisne 
 Neuville-sur-Margival, al departament de l'Aisne 
 Neuville-sur-Authou, al departament de l'Eure 
 Neuville-au-Cornet, al departament del Pas-de-Calais 
 Neuville-sous-Montreuil, al departament del Pas-de-Calais 
 Neuville-sur-Sarthe, al departament del Sarthe 
 Neuville-sur-Touques, al departament de l'Orne 
 La Neuville-Garnier, al departament de l'Oise 
 Neuville-sur-Escaut a la regió del Nord – Pas-de-Calais 
 Neuville-lès-Lœuilly, al departament del Somme 
 Neuville-les-Dames, al departament de l'Ain 
 Neuville-sur-Ain, al departament de l'Ain 
 Neuville-lès-Decize, al departament del Nièvre 
 Neuville-sur-Brenne, al departament de l'Indre i Loira 
 Neuville-près-Sées, al departament de l'Orne 
 Neuville-lès-This, al departament de les Ardenes 
 Andouillé-Neuville, municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine 
 Neuville-sur-Oise, al departament de Val-d'Oise 
 Neuville-sur-Ailette, al departament de l'Aisne
 La Neuville-Sire-Bernard, al departament del Somme 
 Neuville-en-Ferrain, al departament del Nord
 La Neuville-sur-Oudeuil, al departament de l'Oise 
 La Neuville-lès-Wasigny, al departament de les Ardenes 
 La Neuville-sur-Ressons, al departament de l'Oise 
 La Neuville-aux-Larris, al departament del Marne 
 La Neuville-lès-Dorengt, al departament de l'Aisne 
 La Neuville-en-Beine, al departament de l'Aisne 
 Neuville-Saint-Rémy al departament del Nord 
 La Neuville-Saint-Pierre, al departament de l'Oise 
 La Neuville-au-Pont, al departament del Marne 
 La Neuville-aux-Bois, al departament del Marne 
 La Neuville-lès-Bray, al departament del Somme 
 Neuville-Saint-Amand, al departament de l'Aisne 
 La Neuville-sur-Essonne, al departament del Loiret 
 Neuville-en-Avesnois, al departament del Nord 
 La Neuville-en-Hez, al departament de l'Oise 
 La Neuville-Chant-d'Oisel, al Sena Marítim 
 La Neuville-à-Maire, al departament de les Ardenes 
 La Neuville-du-Bosc, al departament de l'Eure 
 La Neuville-aux-Joûtes, al departament de les Ardenes 
 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, al departament de les Ardenes 
 Grez-Neuville, al departament de Maine i Loira 

 Bailleul-Neuville, al Sena Marítim 
 Arzillières-Neuville, al departament del Marne 
 Mousseaux-Neuville, al departament de l'Eure 
 Biografies:
 Oliver Neuville (1973, Locarno, Suïssa), futbolista alemany
 François Neuville (Mons-Crotteux, 20 de novembre de 1912 – Dadizele, 12 d'abril de 1986, un ciclista belga